Torigny ist der Name folgender Orte in Frankreich:

 Torigny-les-Villes, Gemeinde im Département Manche
 Torigny-sur-Vire, historische Schreibweise von Torigni-sur-Vire, Ortsteil von Torigny-les-Villes